George van Heukelom (architect) (1870-1952), Nederlands architect
George van Heukelom (politicus) (1949-), Nederlands politicus